Пачи — название населённых пунктов:

Россия 
 Пачи — село в Тужинском районе Кировской области.
 Пачи — деревня в Ильинском районе Пермского края.